Martin Luther King kan syfta på:

Martin Luther King Sr. (1899–1984), en amerikansk baptistpastor
Martin Luther King (1929–1968), en amerikansk pastor, aktivist och framstående ledare inom afroamerikanska medborgarrättsrörelsen
Martin Luther King III (född 1957), en amerikansk politisk aktivist